Вентура () може да се отнася до няколко неща:

 Вентура, окръг в щата Калифорния, САЩ
 Вентура, град и окръжен център на едноименния окръг